Хомейнише́хр () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Административный центр шахрестана Хомейнишехр. Третий по численности населения город провинции.

География 
Город находится в южной части Исфахана, в гористой местности, на высоте 1591 метра над уровнем моря.

Хомейнишехр расположен на расстоянии нескольких километров к западу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 323 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Исфахан.

История 
До 1930 года город носил название Седех. В период правления в Иране шаха Резы Пехлеви город был переименован в Хомаюншехр и именовался так до 1979 года, когда был вновь переименован в честь лидера Исламской революции Рухоллы Мусави Хомейни.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 218 737 человек; в национальном составе преобладают персы, в конфессиональном — мусульмане-шииты.

Примечания 

Города Исфахана